Eisenhüttenstädter FC Stahl (celým názvem: Eisenhüttenstädter Fußballclub Stahl) byl německý fotbalový klub, který sídlil v braniborském městě Eisenhüttenstadt. Založen byl v roce 1950 pod názvem BSG Stahl Fürstenberg, zanikl v roce 2016. Klubové barvy byly oranžová a černá.

Mezi největší úspěchy klubu se řadí celkem tříletá účast ve východoněmecké nejvyšší soutěži (1969/70, 1989/90–1990/91). V posledním ročníku FDGB-Pokalu v roce 1991 došel až do finále, kde podlehl Hanse Rostock poměrem 0:1. Jediná účast v evropských pohárech byla v sezóně 1991/92 v PVP, kde klub skončil hned v úvodním kole, když prohrál s tureckým Galatasaray SK celkovým poměrem 1:5.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu Sportanlagen Waldstraße s kapacitou 10 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1950 – BSG Stahl Fürstenberg (Betriebssportgemeinschaft Stahl Fürstenberg)
 1953 – BSG Stahl Stalinstadt (Betriebssportgemeinschaft Stahl Stalinstadt)
 1961 – BSG Stahl Eisenhüttenstadt (Betriebssportgemeinschaft Stahl Eisenhüttenstadt)
 1990 – Eisenhüttenstädter FC Stahl (Eisenhüttenstädter Fußballclub Stahl)

Získané trofeje 

 Brandenburgischer Landespokal ( 3× )
 1991/92, 1992/93, 2001/02

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1952–1954: Bezirksliga Frankfurt/Oder
 1954–1955: DDR-Liga – sk. 3
 1956: II. DDR-Liga Nord
 1957–1958: DDR-Liga
 1959–1960: II. DDR-Liga – sk. 2
 1961–1963: DDR-Liga
 1963–1969: DDR-Liga Nord
 1969–1970: DDR-Oberliga
 1970–1971: Bezirksliga Frankfurt/Oder
 1971–1984: DDR-Liga – sk. B
 1984–1989: DDR-Liga – sk. A
 1989–1990: DDR-Oberliga
 1990–1991: NOFV-Oberliga
 1991–1994: Fußball-Oberliga Nordost Nord
 1994–2000: Fußball-Regionalliga Nordost
 2000–2005: Fußball-Oberliga Nordost Nord
 2005–2007: Verbandsliga Brandenburg
 2007–2008: Landesliga Brandenburg Süd
 2008–2013: Brandenburg-Liga
 2013–2014: Landesliga Brandenburg Süd
 2015–2016: Brandenburg-Liga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, světle fialové podbarvení - přesun do jiné soutěže

Poznámky:
 1969/70: Klub byl pro porušení stanov nejvyšší soutěže degradován o dvě soutěže níž.

Účast v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky – archiv z 23. srpna 2016 

Zaniklé německé fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1950
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2016